Sickles ist der Familienname folgender Personen:

 Carlton R. Sickles (1921–2004), US-amerikanischer Politiker

 Nicholas Sickles (1801–1845), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Noel Sickles (1910–1982), US-amerikanischer Comiczeichner und -autor

Sickles bezeichnet als Ortsname:

 Sickles (Oklahoma), Vereinigte Staaten